William Ayres ist der Name folgender Personen:

* William Augustus Ayres (1867–1952), US-amerikanischer Politiker
 William Hanes Ayres (1916–2000), US-amerikanischer Politiker
 William Orville Ayres (1817–1887), US-amerikanischer Zoologe